Hugo Boss, een kledingmerk
Eindbaas, een personage in computerspellen
BOSS, een onderdeel van Roland Corporation dat effectapparatuur, ritmeboxen en opnameapparatuur produceert
BOSS paints, een verfproducent
Boss (televisieserie), een televisieserie uit 2011.
De Boss, een Frans-Belgische stripreeks